Zarzuela o La Zarzuela hace referencia a varios artículos:

Artes 
 Zarzuela, género lírico-dramático español.zarzuela

Divisiones administrativas

en España 	 	
 La Zarzuela (C.P. 11393), localidad de la provincia de Cádiz.
 Zarzuela (C.P. 16146), municipio de la provincia de Cuenca.
 Zarzuela de Galve (C.P. 19238), localidad de la provincia de Guadalajara.
 Zarzuela de Jadraque (C.P. 19237), municipio de la provincia de Guadalajara.
 Zarzuela del Monte (C.P. 40152), municipio de la provincia de Segovia.
 Zarzuela del Pinar (C.P. 40293), municipio de la provincia de Segovia.
Relacionados con los topónimos "Zarza", al ser una zarzuela un lugar con abundancia de zarzas.

Edificios

en España 
 Palacio de la Zarzuela, Madrid - residencia de los Reyes de España.
 Hipódromo de la Zarzuela, Madrid.
 Teatro de la Zarzuela, Madrid.

Gastronomía 
 Zarzuela de mariscos.